João Pereira Filho (Rio de Janeiro – Rio de Janeiro,  — ) foi um bandolinista, cavaquinista, violonista e compositor brasileiro.

Bandolinistas do estado do Rio de Janeiro
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)